Сбо́рная Палести́ны по футбо́лу () — национальная команда, представляющая Государство Палестина в международных встречах и турнирах по футболу. Управляющим органом сборной выступает Палестинская футбольная ассоциация, которая с 1998 года является членом ФИФА и АФК.

История 
В 1928 году в ФИФА была принята федерация подмандатной Палестины, участвовавшая в отборочных турнирах чемпионатов мира в 1930-х гг. под названием «Футбольной ассоциации Эрец-Исраэль» (, ). Вначале она представляла и арабских футболистов, которые позднее отказались в ней участвовать.

В мае 2014 года сборная отправилась на Мальдивы, для участия в финальном турнире Кубка вызова АФК 2014. Сборная Палестины обыграла Кыргызстан (1:0), Мьянму (2:1), матч с хозяевами турнира — сборной Мальдив закончился нулевой ничьей. В полуфинале палестинцы обыграли Афганистан (2:0). В финале обыграла Филиппины (1:0) и впервые квалифицировалась на Кубок Азии, который прошёл в 2015 году в Австралии. В июне 2014 года сборная Палестины впервые в своей истории вошла в сотню сильнейших футбольных команд мира в рейтинге ФИФА, выйдя на 94-ю позицию, благодаря успехам в матчах Кубка вызова АФК 2014.

В 2015 году Палестина дебютировала на Кубке Азии, заняв 16-е место. В 2019 году Палестина вновь сыграла на Кубке Азии, также завершив турнир на групповом этапе.

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Нуреддином Ульд Али для участия в матчах Кубка Азии 2019, который пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля 2019 года.
 Игры и голы приведены по состоянию на 20 декабря 2018 года:

Выступления на международных турнирах

Чемпионат мира ФИФА

Кубок Азии

Инциденты с ХАМАС 
В апреле 2012 года израильские силовые структуры задержали группу работников «Красного полумесяца» ПНА по подозрению в совершении теракта. В их числе был арестован вратарь олимпийской сборной ПНА по футболу.  В июне 2014 года был арестован ещё один игрок сборной, подозреваемый в том, что был завербован ХАМАСом во время пребывания его команды в Катаре.

Примечания

Ссылки 
 Palestinian Football Association  
 
 Сборная Палестины на сайте ФИФА 
 Все матчи сборной Палестины на сайте ФИФА 
 Все матчи сборной Палестины с 1934 года 
 

Палестина